Rainier kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mount Rainier (Maryland)
Rainier (Oregon)
Rainier (Washington)